Приаргу́нск — посёлок городского типа, административный центр Приаргунского муниципального округа Забайкальского края России.

География 
Находится на юго-востоке края, на левом берегу реки Урулюнгуй, вблизи места её впадения в Аргунь (по ней проходит российско-китайская граница), в 80 км к северо-востоку от Краснокаменска (110 км по автодорогам) и в 435 км к юго-востоку от Читы (663 км по автодорогам).

Вблизи северной окраины посёлка расположено село Новоцурухайтуй.

Территория городского поселения относится к пограничной зоне.

Климат 
Климат резко континентальный с муссонными чертами.

История 
Населённый пункт Цурухайтуй основан в 1953 году. Статус рабочего посёлка — с 12 мая 1958 года. 30 марта 1962 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Цурухайтуй переименован в Приаргунск.

До 24 июля 2020 года возглавлял городское поселение «Приаргунское», упразднённое в связи с преобразованием Приаргунского муниципального района в муниципальный округ.

Население

Инфраструктура 
Приаргунская ТЭЦ.

Транспорт 
В посёлке расположена тупиковая ж.-д. станция Приаргунск, конечная на ветке от Харанора (на линии Борзя — Хайлар). Имеется железнодорожное сообщение с краевым центром — городом Чита.

От посёлка отходят автодороги на север (в Александровский Завод, Калгу, ответвление на Зоргол) и на юг (в Досатуй, Краснокаменск, ответвление на Хайлар, КНР).

До 1995 года действовал аэродром, принимающий самолёты АН-24, АН-28, АН-2, Л-410, иногда базируется Ми-8 пограничной авиации ФСБ России.

Примечания

Ссылки 
 
 

Посёлки городского типа Забайкальского края
Районные центры Забайкальского края
Населённые пункты Приаргунского района
переименованные населённые пункты Забайкальского края